Лично-командный чемпионат России по международным шашкам 2010 года прошёл в д/о Колонтаево (Московская область) 11 — 20 ноября. Соревнования прошли в основной и быстрой программах.

Соревнования проходили по швейцарской системе: 9 туров у мужчин и 7 туров у женщин. Жеребьёвка по окончании тура производилась с помощью компьютерной программы. Состав мужской команды 3 человека, женской — 2 человека.

Контроль времени 
Игра - с использованием электронных часов. Контроль времени на обдумывание 1 час 20 минут каждому участнику, за каждый ход добавляется по 1 минуте (по системе Фишера) (в основной программе).

Определение победителей 
Места команд в чемпионате определяются по наименьшей сумме мест членов команды. Места спортсменов, учитываемые для командного зачета, определяются только для спортсменов выступающих за команды. В последних двух турах участники одной команды между собой не играют.

В случае равенства используются следующие критерии:

1) наибольшая сумма очков, набранная участниками команды;

2) наилучшее место, занятое на 1 доске.

Награждение 
Команды — победители и призёры Чемпионата награждаются дипломами Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ, а участники команд победителей и призёров награждаются медалями и дипломами Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ.

Судейская коллегия 

Главный судья, арбитр ФМЖД: Мельников А. П., главный секретарь, судья 1 категории: Шаронин В. Б.

Результаты

Мужчины 

 — Тверь. Состав команды: Калмаков Андрей, Бонадыков Сергей, Столяров Андрей.

 — Башкортостан. Состав команды: Шайбаков Айнур, Мильшин Максим, Федин Сергей.

 — Санкт-Петербург. Состав команды: Петухов Анатолий, Верховых Александр, Трофимов Иван.

1 место Тверь 18 очков

Калмаков Андрей 3 место

Бонадыков Сергей 10 место

Столяров Андрей 5 место

2 место Башкортостан 23 очка

Шайбаков Айнур 4 место

Мильшин Максим 6 место

Федин Сергей 13 место

3 место Санкт-Петербург 31 очко 28 очков

Петухов Анатолий 14 место 8 очков

Верховых Александр 8 место 10 очков

Трофимов Иван 9 место 10 очков

4 место Удмуртия 31 очко 22 очка

Чижов Алексей 1 место 13 очков

Филимонов Андрей 12 место 9 очков

18 место 0 очков

5 место Саха (Якутия) 33 очка

Гуляев Николай 2 место

Андреев Айсен 15 место

Пермяков Антон 16 место

6 место Москва 35 очков

Костионов Иван 7 место

Калинов Сергей 11 место

Фадеев Сергей 17 место

Женщины 

 —  Башкортостан. Состав команды: Елена Мильшина, Валеева Юлия

 — Саха (Якутия). Состав команды: Собакина Айыына, Никитина Марфа

 — Москва. Состав команды: Читайкина Елена, Тюрина Мария.

1 место Башкортостан 4,5 очка

Мильшина Елена 1 место

Валеева Юлия 3-4 место

2 место Саха (Якутия) 5,5 очков

Собакина Айыына 2 место

Никитина Марфа 3-4 место

3 место Москва 11 очков

Читайкина Елена 5-6 место

Тюрина Мария 5-6 место

Примечания 

Чемпионаты России в 2010 году
Командные чемпионаты России по международным шашкам
Соревнования по международным шашкам в Колонтаево
2010 год в Московской области
2010 год в шашках
Ноябрь 2010 года